Натуральне число 1588
 1588 рік до нашої ери
 1588 рік нашої ери